Switzerland est le nom anglais de la Suisse.

Mais Switzerland peut également désigner :

Toponymes 
 Switzerland, près de la frontière de l'État de Géorgie dans le Comté de Jasper en Caroline du Sud
 Switzerland, dans le Comté de Saint Johns en Floride
 Comté de Switzerland, un « comté » au sud-est de l'État de l'Indiana aux États-Unis
 Switzerland Township, dans le Comté de Monroe (État de l'Ohio)

 Little Switzerland dans les comtés de McDowell et de Mitchell en Caroline du Nord

Divers 
 Switzerland, un court métrage documentaire américain réalisé par Ben Sharpsteen en 1955 pour Walt Disney Pictures.
 Switzerland, un album de Electric Six sorti en 2006
 Switzerland un logiciel développé par la Electronic Frontier Foundation